

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Terespol – miasto
 Terespol – część wsi Wola Dereźniańska w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biłgoraj 
 Terespol – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Rakoniewice

Miejscowości na Białorusi 
 Terespol – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Nowy Dwór
Terespol – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Parafianowo.
Terespol  – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Łużki.
Terespol – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.
Terespol – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.

Inne 
 Gmina Terespol – gmina wiejska
 Terespol – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Terespol Pomorski
 Tereszpol
 Tereszpol-Kukiełki
 Tereszpol-Zygmunty